Siphonicytara är ett släkte av mossdjur. Siphonicytara ingår i familjen Siphonicytaridae. 

Siphonicytara är enda släktet i familjen Siphonicytaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Siphonicytara